O Clássico Mundial de Beisebol de 2009 foi a segunda edição do torneio internacional entre seleções organizado pela Major League Baseball, com chancela da IBAF. Se passou em cinco países: Japão, México, Canadá, Porto Rico e Estados Unidos. A competição, que reuniu 16 equipes, foi disputada de 5 a 23 de março.

O Japão conquistou o bicampeonato ao derrotar a Coreia do Sul por 5 a 3, numa emocionante final disputada no Dodger Stadium, em Los Angeles. Daisuke Matsuzaka, novamente, foi eleito o MVP do certame.

Equipes e Grupos 
Os 16 participantes foram os mesmos convidados de 2006.

Cada federação nacional teve a data-limite de 19 de janeiro de 2009 para apresentar um elenco provisório de 45 jogadores. Os elencos definitivos de 28 atletas, que deviam incluir um mínimo de 13 arremessadores e dois receptores, foram entregues em 24 de fevereiro.

Sedes

Formato 
Diferentemente da edição anterior, a primeira e segunda fases são em eliminatória dupla (double elimination).

A primeira fase é composta por quatro grupos (A, B, C e D) de quatro equipes cada.

Num grupo, os vencedores dos Jogos 1 e 2 se enfrentam no Jogo 4, tal como os perdedores no Jogo 3. O ganhador do Jogo 4, já com duas vitórias, se classifica à fase seguinte; o derrotado encara o perdedor do Jogo 3 pela outra vaga, no Jogo 5. Os perdedores dos Jogos 3 e 5, com duas derrotas, dão adeus à disputa. Obs: no Grupo C, o Jogo 3 é entre os vencedores dos Jogos 1 e 2, com os perdedores se enfrentando no Jogo 4.

Se classificam à segunda fase os dois primeiros de cada grupo. No Grupo 1, começam se enfrentando o 2º do A vs. 1º do B e 2º do B vs. 1º do A. No Grupo 2, inicia-se com 2º do D vs. 1º do C e 2º do C vs. 1º do D.

Já a fase final é jogada em eliminatória simples: os vencedores dos Grupos 1 e 2 fazem as semifinais contra os vices do outro grupo, com a final sendo entre os ganhadores de cada duelo.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Segunda fase

Grupo 1

Grupo 2

Fase final

Seleção do torneio

Regras adicionais 
Novamente, houve limites quanto ao número máximo de arremessos lançados pelo arremessador numa partida, embora tenham sido aumentados:

 70 na 1ª fase (subiu dos 60 de 2006)
 85 na 2ª fase (subiu dos 80 de 2006)
 100 na fase final (subiu dos 90 de 2006)

Caso o arremessador atinjisse seu limite enquanto enfrentava um rebatedor, lhe era permitindo terminar aquele duelo, mas ele deveria ser retirado do jogo após isso.

Qualquer arremessador que fizesse 30 ou mais arremessos num jogo era proibido de atuar no dia seguinte. Como a fase final foi jogada durante três dias consecutivos, uma regra chamada “pitcher rest equalization” foi adicionada: um arremessador que fizesse 30 ou mais arremessos numa semifinal era proibido de atuar na final. Isso negava uma vantagem que o vencedor da primeira semifinal teria na final.

O replay instantâneo está disponível aos árbitros durante o torneio. Tal como foi introduzido na Major League Baseball durante a temporada de 2008, replays só podem ser usados para julgar home runs, determinando se a bola foi válida ou não, sobre o muro ou não, e se houve interferência de torcedor.

Uma versão alternativa da recente regra da IBAF para entradas extras foi introduzida. Se o jogo permanecesse empatado após 12 entradas, cada equipe começaria a 13ª (e qualquer entrada subseqüente necessária) com jogadores na primeira e segunda bases, com nenhum eliminado.

A regra de misericórdia (mercy rule) esteve em vigor.

Cobertura televisiva 
Nos Estados Unidos, ESPN e MLB Network dividira os direitos, com a ESPN mostrando 23 jogos, incluindo a fase final, enquanto a MLB Network exibe os 16 restantes. Transmissões em espanhol, para o público hispânico, foram feitas pela ESPN Deportes. A ESPN Internacional levou o torneio ao ar para 167 países.

No Brasil, a ESPN transmitiu 19 partidas.

Ligações externas 
 
 
 

Clássico Mundial de Beisebol
Desporto no México em 2009